Натуральне число 1993
 1993 рік до нашої ери
 1993 рік нашої ери